Asadabad (Nishapur), població fundada per Asad ben Abd Allah al costat de Nishapur (avui a la part nord-est Iran) la primera meitat del . Fou feu de la família del governador, fins al . El governador tahírida, Abd Allah ibn Ṭahir, la va constituir en wakf pel manteniment del ribat de Farāva.
 Asadabad (Afganistan), capital de la província de Kunar, a l'Afganistan 
 Asadabad (Jalilabad) o Asad Abad, vila de l'Azerbaidjan al districte de Jalilabad 
 Asadabad (Yardymli) (Əsədabad), vila de l'Azerbaidjan al districte de Yardymli 
 Asadabad (Iran) (àrab Asadabadh), ciutat de l'occidental d'Iran a la província d'Hamadan